SEMA6D () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 15-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 073 амінокислот, а молекулярна маса — 119 872.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як диференціація клітин, нейрогенез, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки